

Geografia 
Fiano – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Fiano Romano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Fiano – frazione di Certaldo nella città metropolitana di Firenze
Fiano – località del comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno

Persone 
Emanuele Fiano (1963) – politico italiano
Nedo Fiano (1925-2020) – superstite dell'Olocausto

Viticoltura 
Fiano – un vitigno
Fiano di Avellino – un vino